Karima – forma femminile turca del nome proprio di persona arabo Karim
Kerima – attrice algerina